«Горнет», також Хорнет ( — Шершень)  — ряд кораблів ВМС США

 USS Hornet (1775) — 10-гарматний шлюп, один з перших військових кораблів США, який брав участь у війні за незалежність.
 USS Hornet (1805) — 10-гарматний шлюп, брав участь в Першій берберійській війні.
 USS Hornet (1805) — військовий бриг. Спущений на воду в 1805 році, затонув під час шторму 29 вересня 1829 року.
 USS Hornet (1813) — 5-гарматна шхуна, перебувала на службі з 1814 по 1820 роки.
 USS Hornet (1865) — перший повністю металевий пароплав.
 USS Hornet (1898) — переобладнана яхта, брала участь в іспансько-американській війні
 USS Hornet (CV-8) — авіаносець типу «Йорктаун». Загинув 24 жовтня 1942 року в битві біля островів Санта-Крус
 USS Hornet (CV-12) — авіаносець типу «Ессекс». Брав участь у Другій світовій війні та війні у В'єтнамі. З 1998 року - корабель-музей

Назви військових кораблів США